Tuscarora Township désigne les townships suivants aux États-Unis :

 Tuscarora Township, dans le  comté de Pierce, au  Dakota du Nord.
 , dans le comté de Cheboygan, dans le Michigan.
 Tuscarora Township, dans le comté de Bradford, en Pennsylvanie.
 Tuscarora Township, dans le comté de Juniata, en Pennsylvanie.
 Tuscarora Township, dans le comté de Perry, en Pennsylvanie.

Homonymie de townships